Il a existé plusieurs familles de Roquefeuil distinctes, dont trois se sont succédé dans le fief de Roquefeuil en Rouergue, tandis que deux autres sont issues de fiefs homonymes situés en Provence et dans l'Aude.

Familles de Roquefeuil en Rouergue 

Le fief de Roquefeuil est situé à Saint-Jean-du-Bruel (autrefois appelé Saint-Jean-de-Roquefeuil), dans l'Aveyron. Ce fief a donné son nom à trois familles successives :

Première famille de Roquefeuil 

La première famille de Roquefeuil est mentionnée du  au milieu du . Elle s'éteignit dans la deuxième famille de Roquefeuil.

Famille de Roquefeuil-Anduze 

La famille de Roquefeuil-Anduze, branche cadette de la maison d'Anduze, est issue du mariage vers 1140 de Bertrand d'Anduze avec Adélaïde de Roquefeuil, dernière représentante de la première famille de Roquefeuil.
Leur fils puiné Raymond  de Roquefeuil-Anduze hérita le nom et les terres de sa mère et fut l'auteur de cette seconde maison de Roquefeuil.
La branche ainée s'éteignit vers 1400 dans la troisième famille de Roquefeuil.

Les Roquefeuil-Anduze formèrent également une lignée cadette de Roquefeuil-Versols, par la légitimation en 1263 de Guillaume de Roquefeuil, fils bâtard de Arnaud Ier de Roquefeuil, qui s'est éteinte en 1892 avec la mort de Charles Élie de Roquefeuil, au château de Doscares à Saint-Aunès.

Famille de Roquefeuil-Blanquefort 
 
La famille de Roquefeuil Blanquefort est originaire de Blanquefort-sur-Briolance, dans le Lot-et-Garonne. Jean, seigneur de Blanquefort et de Pujols, épousa en 1383 Catherine de Roquefeuil, héritière de la branche ainée de la famille de Roquefeuil-Anduze. Leur fils Antoine reprit le nom, les titres et les terres de sa mère et forma ainsi dans le Rouergue la troisième famille de Roquefeuil. Bérenger de Roquefeuil (1448-1530) fit bâtir à Bonaguil (dans l'actuelle commune de Saint-Front-sur-Lémance, Lot-et-Garonne) le dernier et le plus vaste des châteaux-forts de France, dont la construction dura 40 ans.

Cette famille subsistante et très prolifique forma ensuite de nombreuses branches et rameaux, dont plusieurs essaimèrent en Bretagne au cours du , et donnèrent notamment des officiers et amiraux de la Marine royale à Brest (Finistère).

Autres familles de Roquefeuil 
 Famille de Roquefeuil (Aude), éteinte au Moyen Âge
 Famille de Roquefeuil (Provence), éteinte au Moyen Âge

Notes et références

Pages connexes 
 

Liste de familles nobles françaises homonymes